Ко́лли Си́ббер (; 6 ноября 1671, Лондон — 11 декабря 1757, там же) — английский актёр и драматург, поэт-лауреат британского королевского двора (с 1730).

Биография 
В своей красочной «Апологии жизни Колли Сиббера» (, 1740) он описывает свою жизнь в личном, анекдотическом и даже хаотичном стиле. Он написал 25 пьес для своей актёрской компании на Друри-Лейн, половина из которых были адаптированы из различных источников, что привело Роберта Лоу и Александра Поупа, среди прочих, к тому, чтобы критиковать его «несчастное увечье» как «распятого Мольера и несчастного Шекспира». Он считал себя прежде всего актёром и имел большой успех в популярных комических «фопах», в то время как в амплуа трагического актёра он был настойчив, но гораздо более высмеиваемым.

Его единственный сын, достигший совершеннолетия, Теофил, был актёром в Друри-Лейн и доставил отцу неприятности из-за своей скандальной личной жизни. Другой его сын, переживший младенчество, Джеймс, умер в 1717 году, не дожив до совершеннолетия.

Дерзкий, Сиббер, будучи как личность экстравертом, не уживался со многими его современниками, и его часто обвиняли в безвкусных театральных постановках, тенистых методах ведения бизнеса, а также социальном и политическом оппортунизме, который, как считалось, принёс ему звание лауреата в обход гораздо лучших поэтов. Протест этому назначению в литературных кругах был так велик, что и преемнику Сиббера Уильяму Уайтхеду пришлось услышать немало неприятных вещей в стой адрес только за то, что занял место поэта-лауреата. Последний даже стал издавать произведения под псевдонимами, которые публика и критики встречали весьма тепло, не зная, что их автор является их любимым объектом насмешек и обвинений в бездарности.

Он поднялся на вершину своей позорной славы, когда стал главным героем, главным Остолопом (the head Dunce), в сатирической поэме Поупа The Dunciad.

Поэтические произведения Сиббера были высмеяны в его время и были запомнены только за то, что были плохими. Его значение в истории британского театра опирается на то, что он был одним из первых в длинном ряду так называемых актёров-менеджеров, за интерес к двум его комедиям как источникам развития вкуса и идеологии начала XVIII века и за ценность его автобиографии как исторического источника.

Примечания

Публикации текстов 
Мемуары

Литература 
Полные биографии
 
 
 
Другие работы
 
 
 
Словари и энциклопедии
 
 
 

Актёры Великобритании
Поэты-лауреаты Великобритании